Il singolare del torneo di tennis USLTA Fort Lauderdale 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Virginia Wade 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)

  Evonne Goolagong (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

USLTA Fort Lauderdale 1973